Keiko steht für
 Übung/Training (japanisch)
 Keikō, einen japanischen Kaiser
 Keiko (Vorname), einen japanischen weiblichen Vornamen
 Keiko, eine japanische Sängerin, siehe Keiko Yamada
 Keiko (Orca), den Titelhelden des Films Free Willy
 Keikō (Rüstung), einen japanischen Rüstungstyp